Bifur est une police de caractères dessinée en 1929 par le graphiste et typographe français Cassandre pour la Fonderie Deberny et Peignot.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture créée dans les années 1920